Tarbinskia är ett släkte av insekter. Tarbinskia ingår i familjen Dericorythidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Tarbinskia